Diego Salazar (seconda metà XV secolo- prima metà XVI secolo) - conquistador
 Diego de Salazar (1539-1596) - religioso spagnolo
 Diego Salazar (1540-1627) - giurista spagnolo
 Domingo de Salazar, al secolo Diego de Salazar (1512-1594) - missionario e primo vescovo di Manila (1579-1594)
 Diego Gasca de Salazar (?-1603) - politico e magistrato spagnolo
 Diego Salazar (1980) - sollevatore colombiano